Alain Moussi – attore cinematografico e stuntman canadese
 Guy Moussi – calciatore francese